

Toponyme
 Louvie-Juzon, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Louvie-Soubiron, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de toponyme